Прохоре́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Прохоренко Валерій Петрович — український фінансист
 Прохоренко Віктор Якович (1937—2012) — український вчений в галузі фізики металів. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України.
 Прохоренко Григорій Анатолійович — начальник клініки Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Збройних Сил України, полковник медичної служби, лицар ордена Данила Галицького.
 Прохоренко Дмитро Федорович (1906—1977) — радянський інженер-будівельник
 Прохоренко Ігор Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Прохоренко Жанна Трохимівна (1940—2011) — радянська і російська актриса театру і кіно
 Прохоренко Олег Васильович — український вищий керівник, голова правління ПАТ «Укргазвидобування» (з червня 2015).
 Прохоренко Олександр Олександрович (1990—2016) — російський військовослужбовець, старший лейтенант. Учасник російської військової інтервенції в Сирію. Герой Російської Федерації.
 Прохоренко Юрій Сергійович (* 1951) — радянський легкоатлет (стрибки із жердиною), учасник Олімпійських ігор 1976 і 1980. Чемпіон Європи в приміщенні 1976 року.
 Прохоренко Юрій Сергійович — заслужений працівник фізичної культури і спорту України

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко